Santa Sancha pode designar:

 Santa Sancha de Portugal - beata portuguesa, filha do rei D. Sancho I, elevada aos altares por bula do Papa Clemente XI em 1705
 Santa Sancha de Leão - beata leonesa, rainha de Leão e de Castela
 Palácio de Santa Sancha - antiga residência oficial dos governadores portugueses de Macau.

Desambiguação